Cernescu poate fi:

 Costin Cernescu
 Dinu Cernescu
 Emanoil-Mihail Cernescu
 Lazăr Cernescu, comunist din România, transformat de propaganda comunistă în erou 
 Nicolae Cernescu

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)
 Cerna (dezambiguizare)

 Listă de nume românești - litera P

Note 

Nume de familie românești